La competizione della carabina libera a squadre  di tiro a segno ai Giochi della VII Olimpiade si tenne il 31 luglio 1920 a Camp de Beverloo, Leopoldsburg.

Risultati
5 atleti per squadra, ha valore il punteggio ottenuto nella prova individuale

Collegamenti esterni 
 Shooting at the 1920 Antwerpen Summer Games: Men's Free Rifle, Three Positions, 300 metres, Team  su Sports-reference.com

Carabina 02